Попцово — деревня в Опочецком районе Псковской области. Входит в состав Матюшкинской волости 

Расположена в 25 км к северу от города Опочка и в 3 км к югу от волостного центра, деревни Матюшкино.

Численность населения составляет 10 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района